Morchella rotunda, de son nom vernaculaire, la Morille ronde ou Morille blonde est un champignon pézizomycète excellent comestible, du genre Morchella et de la famille des Morchellaceae.

Synonyme
Morchella esculenta var. rotunda Pers.

Description du sporophore
Hyménophore
Chapeau de 15/19 cm. de haut, à forme typique ronde à légèrement ovoïde, d'une couleur assez uniforme blonde, ochracé, aux alvéoles profonds et amples, bien ouverts, en formes d'éponges - arêtes sinueuses, crispées, minces et fragiles concolores ou légèrement ferrugineuses. 
Stipe
Pied cylindrique, trapu et jamais plus haut que le diamètre du chapeau, 
Chair
Chair à faible odeur fongique, tendre et très fragile ;

Habitat
Tardive, suit et prolonge Morchella esculenta d'avril à mai, sur tous types de sols, calcaires, argileux ou sablonneux, sous feuillus: frênes et ormes, lisières ensoleillées, taillis, buissons et même sans aucune présence d'arbres sur pâtures ou encore marc de pomme et divers déchets.

Liens externes 

  MycoDB

Notes et références

Espèce de champignons (nom scientifique)
rotunda